Dejan Savić puede referirse a:

 Dejan Savić (1975-), waterpolista serbio;
 Dejan Savić (1957-), director de orquesta serbio.

en:Dejan Savić (disambiguation)